… Featuring Norah Jones — сборный альбом компиляций американской певицы Норы Джонс, вышедший в 2010 году. Песни были записаны с участием таких звёзд как Рэй Чарльз, Вилли Нельсон, Долли Партон, Херби Хенкок, Foo Fighters, OutKast, Belle and Sebastian.

История 
… Featuring Norah Jones имел положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, вошёл в число лучших в хит-парадах многих стран мира.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 discogs.com

Альбомы Норы Джонс
Альбомы США
Альбомы Blue Note Records
Альбомы на английском языке